Le mot Rondelle peut désigner :
 une rondelle, en mécanique, pièce qui permet un bon serrage ;
 une rondelle, au Québec et au Nouveau-Brunswick francophones, disque de caoutchouc vulcanisé utilisé au hockey sur glace, plus communément appelé palet ou puck dans le reste de la francophonie.
 une rondelle, protection en forme de disque fixée sur la spalière, une des composantes de l'armure médiévale ;
 une rondelle, un outil en métal servant à gratter et finir les moulures. La rondelle n'est différente du crochet que parce qu'elle est arrondie par le bout (selon J.M. Morisot, Tableaux détaillés des prix de tous les ouvrages du bâtiment (charpente), Carilian, 1814) ;
 une rondelle, plate-forme recevant des pièces d'artillerie ;
 en langage populaire, le terme vulgaire de rondelle signifie communément l'anus ;
 dans le nord de la France, une rondelle de bière est un petit tonneau à bière, et de là, une mesure non légale de contenu d'un fût de bière valant environ 150 litres.